Status kan avse:

 Social status – sociologiskt begrepp tillämpningsbart på enskilda eller grupperingar av människor och ibland djur
 Medicinsk status status praesens - det tillstånd som en patient för närvarande befinner sig i